Николь Гиббс (; родилась 3 марта 1993 года в Цинциннати, США) — американская теннисистка; победительница 9 турниров ITF (6 — в одиночном разряде); полуфиналистка 1 юниорского турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2011); полуфиналистка 1 юниорского турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2011); полуфиналистка парного турнира Orange Bowl-2009.

Общая информация 
Николь — одна из двух дочерей Пола и Лесли Гиббсов; её сестру зовут Шэннон.

Американка в теннисе с 8 лет; любимое покрытие — хард; лучший удар — форхенд.

В 2010-13 годах параллельно с эпизодическими выступлениями в юниорском и протуре Гиббс училась в Стэнфордском университете и играла за него в теннисной лиге NCAA, сумев дважды завоевать титул в общем женском одиночном соревновании в её рамках.

Спортивная карьера 
На Открытом чемпионате США 2019 года проиграла в первом раунде Симоне Халеп в трёх сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (14)

Победы (6) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (8)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (6)

Победы (3)

Поражения (3)

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1993 году
Родившиеся 3 марта
Родившиеся в Цинциннати
Теннисисты США